Hyponephele libanotica är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger och Hans Rebel 1901. Hyponephele libanotica ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
libanotica